
Molekulska formula -{C20H32O3}- se može odnositi na:
 5-Hidroksieikozatetraenoinska kiselina
 12-Hidroksieikozatetraenoinska kiselina